NCAA Division I 2018 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2018 – torneo di pallavolo maschile